

Astronomia 
 M93 – oggetto del Catalogo di Messier

Guerra 
 M93 Black Arrow – fucile di precisione
 Beretta M93R – pistola mitragliatrice